Kangaroo River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Kangaroo River (Queensland) in Queensland
 Kangaroo River (Orara River) in New South Wales
 Kangaroo River (Shoalhaven River) in New South Wales